Kosovo, albanski naziv je Kosova
 Kosova (Foča-Ustikolina, BiH), naselje u općini Foči-Ustikolini, BiH
 Kosova (Maglaj, BiH), naselje u općini Maglaju, BiH
 zaselak Kosova küla, Kosova, Põlva maakond, Estonija
 selo Kosova, Mustafakemalpaşa, Bursa, regija Marmara, Turska
 Kosova Buljina, Hrvatska
 Kosova Hora, zaštićeno područje - rezervat prirode u Češkoj
 Kosova i Vogel,Kosovë e Vogël,Kosova e Vogël,Kosova i Vogël,Kosov e Vogel,Kosove e Vogel,Kosova Mikra, Albanija